Nuevo Milenio kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo Milenio, Ostuacán, Chiapas, 
 Nuevo Milenio, Tapachula, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar